Astérios ou Astérius, Astericus, Ascrick, Astric, parfois francisé en Astère, est un nom d'origine grecque.

Mythologie grecque 
Plusieurs Astérios de la mythologie grecque sont aussi appelés Astérion :
 Astérion, roi de Crète et époux d'Europe ;
 Astérios fils de Nélée, tué par Héraclès ;
 Astérios fils d'Anax, souverain d'Anactoria (Milet) ;
 Astérios de Pirésie, un des argonautes ;
 Astérion de Pellène, parfois confondu avec le précédent.

Personnalités historiques 
 Astère de Césarée ou Astérius est un martyr à Césarée de Palestine durant la persécution de l'empereur Galère († vers 260 ou 308).
 Astérios le Sophiste est un théologien chrétien (début du ).
 Astérios de Pétra est un évêque de Pétra vers 360.
 Astérios d'Amasée (fin du ) est un évêque d'Amasée.
 Asterius, comte d'Hispanie, général romain du .
 Astérius est un évêque de Fréjus en 463-465.
 Astérius  (Ve siècle), défunt ayant donné son nom a postériori la Chapelle d'Astérius à Carthage.

Saint des églises chrétiennes 
 Astéric d'Esztergom (†  1053), premier archevêque de l'Église de Hongrie. Fête le 12 novembre.

Divers 
 Asterios Polyp est un album de bande dessinée
 Astérios Spectacles est une entreprise française de production de concerts.

Voir aussi